Phabini  è una tribù della famiglia Columbidae, sottofamiglia Raphinae.

Tassonomia
Comprende i seguenti generi e specie:

 Genere Henicophaps 
 Henicophaps albifrons  - alabronzo papua
 Henicophaps foersteri  - alabronzo di New Britain

 Genere Gallicolumba 
 Gallicolumba tristigmata () - tortorina di Sulawesi
 Gallicolumba rufigula () - tortorina cannella
 Gallicolumba luzonica () - colomba pugnalata di Luzon
 Gallicolumba crinigera () - colomba pugnalata di Mindanao
 Gallicolumba platenae () - colomba pugnalata di Mindoro
 Gallicolumba keayi () - colomba pugnalata di Negros
 Gallicolumba menagei () - colomba pugnalata delle Sulu

 Genere Alopecoenas 
 Alopecoenas hoedtii () - tortorina di Wetar
 Alopecoenas jobiensis () - tortorina pettobianco
 Alopecoenas kubaryi () - tortorina delle Caroline
 Alopecoenas erythropterus () - tortorina di Polinesia
 Alopecoenas xanthonurus () - tortorina golabianca
 Alopecoenas norfolkensis  †
 Alopecoenas stairi () - tortorina amichevole delle Samoa
 Alopecoenas sanctaecrucis  - tortorina di Santa Cruz
 Alopecoenas ferrugineus () - tortorina di Tanna †
 Alopecoenas salamonis () - tortorina beccogrosso †
 Alopecoenas rubescens () - tortorina delle Marchesi
 Alopecoenas beccarii () - tortorina bronzea
 Alopecoenas canifrons () - tortorina delle Palau

 Genere Leucosarcia 
 Leucosarcia melanoleuca () - piccione wonga

 Genere Geopelia 
 Geopelia cuneata () - tortora diamantina
 Geopelia striata () - tortora zebrata
 Geopelia placida  - tortora placida
 Geopelia maugei () - tortora barrata
 Geopelia humeralis () - tortora spallebarrate

 Genere Geophaps 
 Geophaps plumifera  - piccione dello spinifex
 Geophaps scripta () - piccione scritto
 Geophaps smithii () - piccione pernice

 Genere Petrophassa 
 Petrophassa albipennis  - piccione di roccia alibianche
 Petrophassa rufipennis  - piccione di roccia alicastane

 Genere Phaps 
 Phaps chalcoptera () - alabronzo comune
 Phaps elegans () - alabronzo di macchia
 Phaps histrionica () - alabronzo arlecchino

 Genere Ocyphaps 
 Ocyphaps lophotes () - piccione crestato

Filogenesi 
I rapporti filogenetici tra i generi della tribù sono illustrati dal seguente cladogramma:

Alcune specie

Note

Columbidae
Taxa classificati da Carlo Luciano Bonaparte